Ляскоронский () — украинская фамилия.

Носители 
 Ляскоронский, Василий Григорьевич (1859—1928) — украинский историк, археолог, нумизмат, этнограф, писатель.
 Сильвестр Ляскоронский (?—1754) — малороссийский церковный деятель, писатель, драматург, педагог, ректор Киево-Могилянской академии.